Josep Tarradellas i Joan (Cervelló, 1899 - Barcelona, 1988), president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, des de 1954 fins a l'elecció de Jordi Pujol
 Pere Tarradellas i Cámara (Mollet del Vallès, 1979), futbolista 
 Casa Tarradellas, empresa catalana del sector alimentari.
 Grup Tarradellas Cup, Tarradellas Cup, competició internacional d'hoquei patins, vegeu Golden Cup